Steven Wilson peut désigner :
 Steven S. Wilson (1948-), scénariste, producteur et réalisateur américain ;
 Steven Wilson (1967-), multi-instrumentiste, chanteur et compositeur britannique.